Schöffler ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Schöffler (1929–2017), deutscher Politiker (SPD)
 Gerhard Schöffler (* 1931), deutscher Fußballspieler
 Heinz Schöffler (1921–1973), deutscher Lektor, Schriftsteller, Literatur- und Kunstkritiker
 Herbert Schöffler (1888–1946), deutscher Anglist, Religions- und Kultursoziologe sowie Hochschullehrer
 Paul Schöffler (1897–1977), deutscher Sänger (Bassbariton)
 Theodor Schöffler (1877–1903), deutscher Fußballpionier und Sportfunktionär